Black Star kan syfta på:

 Blackstar (heavy metal-grupp) – musikgrupp från Storbritannien
 Black Star (hiphopgrupp) – hipphopgrupp från USA
 Black Star Line – ett rederi grundat av Marcus Garvey
 Blackstar (musikalbum av Anthony B) – ett album från 2005 av den jamaicanska reggaeartisten Anthony B
 Blackstar (musikalbum av David Bowie) – ett album från 2016 av David Bowie
 Blackstar (TV-serie) – amerikansk tecknad TV-serie